Die Thailand Open 2018 im Badminton fanden vom 10. bis 15. Juli 2018 im Nimibutr Stadium in Bangkok statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Shi Yuqi (zurückgezogen)
 Srikanth Kidambi (zurückgezogen)
 Chen Long (zurückgezogen)
 H. S. Prannoy (2. Runde)
 Kenta Nishimoto (Viertelfinale)
 Wang Tzu-wei (zurückgezogen)
 Kazumasa Sakai (1. Runde)
 Sameer Verma (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
 P. V. Sindhu (Finale)
 Ratchanok Intanon (zurückgezogen)
 Nozomi Okuhara (Champion)
 Saina Nehwal (zurückgezogen)
 Nitchaon Jindapol (1. Runde)
 Zhang Beiwen (Halbfinale)
 Sayaka Sato (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Champions)
 Lee Jhe-huei / Lee Yang (2. Runde)
 Takuto Inoue / Yūki Kaneko (Halbfinale)
 Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (1. Runde)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (Viertelfinale)
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (2. Runde)
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (1. Runde)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Viertelfinale)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Finale)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Halbfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Champions)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Viertelfinale)
 Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Finale)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)
 Wang Chi-lin / Lee Chia-hsin (Halbfinale)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (2. Runde)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Viertelfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (zurückgezogen)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badmintonwettbewerb in Bangkok
Badminton 2018